Il nome Assemblee di Dio  è usato da chiese evangeliche di fede pentecostale nel mondo.

 Assemblee di Dio Americane

In Italia ci sono diversi chiese sotto il nome di "Assemblee di Dio", però senza essere la stessa denominazione:

 Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio in Italia – ADI
Missione delle Assemblee di Dio Britanniche che in Italia si chiama Centro Missionario Europeo.
Missione delle Assemblee di Dio Americane che in Italia si chiama International Christian Fellowship. Questo gruppo è presente dal 1988 a Roma ed ha due chiese, una a Roma ed altra a Padova. Fa parte della World Assemblies of God Fellowship, la Comunione Mondiale delle Assemblee di Dio.
Emigrazione e missionari della Assemblee di Dio Brasiliana, che hanno organizzate la Chiesa Assemblea di Dio Missionaria Brasiliana, a Siracusa, e la  Chiesa Assemblea di Dio – Ministerio Madureira'.
CCEI (Chiesa Cristiana Evangelica Italiana)  Una denominazione Pentecostale proveniente da una scissione dalle ADI avvenuta nel 2006, ma ugualmente in comunione con tutte le Assemblee di Dio in Europa in America e nel resto del mondo.